Кле́нце ():

 Кленце — город в Германии

Известные носители фамилии 
 Лео фон Кленце (1784—1865) — немецкий архитектор.
 Клеменс Август Карл Кленце (1795—1833) — немецкий юрист.